Azeredo Pinto foi um pianista de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro